Wielka Brytania:
 Churchtown (Merseyside) – wieś w Anglii

Irlandia:
 Churchtown (Dublin) – przedmieścia Dublina, hrabstwo (Dún Laoghaire-Rathdown)
 Churchtown (Cork) – wieś w Cork